La edición 53.ª de los Internacionales de Francia de Roland Garros se celebró  entre el 18 de mayo y el 29 de mayo de 1954 en las pistas del Stade Roland Garros de París, Francia.

El cuadro individual masculino lo iniciaron 128 tenistas  mientras que el cuadro individual femenino comenzó con 44 tenistas.

Hechos destacados 
En la competición individual masculina se impuso  por el estadounidense  Tony Trabert  logrando el primero de los dos títulos que obtendría en Roland Garros  al imponerse en la final al compatriota  Arthur Larsen.

En la competición individual femenina la victoria fue para la estadounidense Maureen Connolly que lograba el segundo y último de los títulos que obtendría en París  al imponerse a la francesa  Ginette Bucaille.

Palmarés

Cuadros Finales

Categoría senior

Torneo individual masculino

Torneo individual  femenino

Véase también 
 Torneo de Roland Garros
 Grand Slam

Referencias

Enlaces externos 
 Roland Garros (Web oficial)

Torneo de Roland Garros 1954